«Бурови́к» — советский футбольный клуб из Альметьевска, существовавший с 1965 по 1978 год.

История 
В 1965 году по инициативе М. Г. Сабирова был основан ФК «Буровик». В 1966 году команда заняла первое место в чемпионате ТАССР и пробилась в Класс «Б» СССР, где и выступала до 1970 года. В 1971 году решением федерации футбола СССР класс «Б», как футбольная лига, был ликвидирован, «Буровик» вернулся в первенство ТАССР. За период с 1974 по 1978 год команде не удалось показать хороших результатов, что привело к её расформированию.

Статистика выступлений

Известные игроки 
 Известные игроки.
  Владимир Бородин
  Ильгизар Гайнутдинов
  Виктор Ноздрин
  Владимир Соловьёв
  Владимир Сухарев

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Нефтеград» — История альметьевского футбола
 Статистика на сайте КЛИСФ (ошибочно сведена статистика «Буровика» и его преемника)

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Спортивные клубы Альметьевска